В период с 2001 по 2100 год произойдёт 224 солнечных затмения, из которых 77 будут частными, 72 кольцеобразными, 68 полными и 7 гибридными. Наибольшее количество затмений приходится на 2011, 2029, 2047, 2065, 2076 и 2094 годы. На каждый из этих годов приходится по 4 солнечных затмения.

Самое длительное полное затмение произошло 22 июля 2009 года, самое длительное кольцеобразное затмение 15 января 2010 года. Затмение 20 мая 2050 года станет вторым гибридным затмением за период продолжительностью менее года, предыдущее гибридное затмение произойдёт 25 ноября 2049 года.

Список содержит дату и время наибольшего затмения в динамическом времени (в данном случае момент максимального сближения оси конуса лунной тени с центром Земли), время указано в UTC. Для полных и кольцевых затмений указаны регионы, в которых возможно наблюдать максимальную фазу затмения.

Затмения

Примечания

Ссылки 
 Каталог солнечных затмений с 2001 по 2100 годы на сайте NASA

Солнечные затмения